Гарольд Абрагамс — британський легкоатлет єврейського походження, олімпійський чемпіон з бігу на 100 метрів.
 Джим Абрагамс — американський режисер, продюсер та сценарист.
 Пітер Абрагамс — письменник з Південної Африки.